Andro steht für:

 Andro, griechischer Wortstamm in deutschen Worten, siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern
 Andro, in Georgien übliche Variation des männlichen Vornamens Andreas
 Androstendion ein männliches Sexualhormon (Androgen) und Dopingmittel in Kurzform
 Anabole Steroide in englischer Slangform
 Andreas Rothe (1941–2019), Autor, Heilpraktiker, neotantrischer Lehrer
 Andro (Unternehmen) ein Fabrikant von Tischtennisartikeln

An-dro steht für:
 An-dro ein bretonischer Reihen- oder Kreistanz aus der Region von Vannes

Siehe auch:
 Andreau
 Androt